GN est un code, qui signifie :
 Guinée :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .gn ;
 Air Gabon (Gabon), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Guarani (langue) (langue amérindienne), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

GN est un symbole, qui signifie :
 giganewton, unité de mesure de force.

GN est aussi une abréviation usuelle pour :
 Génération Nation, organisation de jeunesse du Rassemblement National.
 Groupe nominal, une unité syntaxique qui a pour noyau un nom, à distinguer du GV qui a pour noyau un verbe ;
 Genèse dans la Bible ;
 , « bonne nuit » en anglais ;
 Gendarmerie nationale (France) GN peut signifier la Gendarmerie Nationale ;
 Jeu de rôle grandeur nature ;
 Gastro Norm.

Gn est également un digramme de l'alphabet latin

Autres
 GN, ancienne marque anglaise de voiture cyclecar. 

Code